Сен-П'єрр-дез-Ешобро́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 95 км на північний захід від Пуатьє, 80 км на північ від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 526 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1388,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-П'єрр-дез-Ешобронь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-дез-Ешобронь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр